Ладисполи () — город в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Рим.

Население составляет 35895 человек (на 2005 г.), плотность населения составляет 1436 чел./км². Занимает площадь 25 км². Почтовый индекс — 055. Телефонный код — 06.

Покровителем города почитается святой Иосиф Обручник, празднование 19 марта.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 

Города Италии